Maare-Mosel-Bahn bezeichnet:
 die ehemalige Bahnstrecke Wengerohr–Daun
 die ehemalige Bahnstrecke Wengerohr–Bernkastel-Kues
 den heutigen Maare-Mosel-Radweg